Widera ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Widera (1887–1972), deutscher Wirtschaftsjurist
 Joachim Widera (1929–1994), deutscher Journalist
 Marie-Jeanne Widera (* 1987), deutsche Synchronsprecherin, Dialogregisseurin und Dialogbuchautorin
 Ralf Widera (1945–2020), deutscher Mediziner 
 Siegfried Widera (1941–1963), deutscher Grenzsoldat
 Stephan Widera  (* 1962), deutscher Maler

Siehe auch:
 Widra